Rejon mironowski – jednostka administracyjna w składzie obwodu kijowskiego Ukrainy.

Rejon ma powierzchnię 904 km² i liczy około 34 tysięcy mieszkańców. Siedzibą władz rejonu jest Mironówka.

W skład rejonu wchodzą 1 miejska rada oraz 23 silskie rady, obejmujące 45 wsi.

Miejscowości rejonu

Przypisy